Сергей Гончар: Гончар, Сергей Викторович (род. 1974) — российский хоккеист, защитник.
 Гончар, Сергей Леонидович (род. 1966) — советский и украинский футболист.
 Гончар, Сергей Николаевич (род. 1970) — украинский велосипедист.